Академический (от академия) — многозначное слово, применяемое обычно для определения составных понятий:

 Академический — район Москвы.
 Академический — строящийся район в Екатеринбурге.
 Академический округ Санкт-Петербурга — неправильное название округа Санкт-Петербурга «Академическое».
 Академический — посёлок в Вышневолоцком районе Тверской области.

См. также 

 
 Академический год
 Академический джихад (Иран)
 Академический колледж
 Академический легион
 Академический мост
 Академическая музыка
 Академический нагрудный знак
 Академический отпуск
 Академический переулок
 Академический проезд
 Академический проект
 Академический проспект
 Академический профессор
 Академический район
 Академический словарь
 Академический (звание) — почётное звание творческих коллективов:
 Академический ансамбль
 Академический оркестр
 Академический театр
 Академический хор
 Академический узел
 Академический университет
 Академический час
 Академический шарф
 Академическая
 Академическое